Авторское право в Италии юридически определяет права создателей творческих и художественных произведений в соответствии с итальянским законодательством.

Действующее в настоящее время законодательство в Италии в области авторского права основано на законе № 633 от 22 апреля 1941 года, и раздел IX в пятой книге итальянского Гражданского кодекса.

Срок защиты авторских прав в общем случае равен 70 годам с момента смерти автора.

Объект авторского права 
В Гражданском кодексе (ст. 2575) и Законе № 633 (ст. 1) одинаково определён объект права: «Объектом права автора является работа интеллекта творческого характера, которая принадлежит к сфере науки, литературы, музыки, изобразительного искусства, архитектуры, театра и кинематографии, независимо от стиля или формы выражения». Требования, что работа должна быть зафиксирована в любой среде, чтобы привлечь защиту авторских прав, нет.

В то время как ст. 1 требует только, чтобы произведение было работой «интеллекта» и носила «творческий характер», итальянские суды и учёные концентрируют внимание на четырёх элементах: в частности (не высокая) степень творчества; новизна; объективации работы по экстернализации; принадлежность к искусству и культуре.

Официальные государственные акты не имеет право на защиту авторских прав (ст. 5).

Владение 
Гражданский кодекс гласит, что права принадлежат автору и преемникам автора (ст. 2580). Закон не требует каких-либо авторских формальностей, таких как регистрация или обязательный экземпляр. Гражданский кодекс (ст. 2576) и Закон № 633 (ст. 6) предусматривает, что права появляются при создании произведения как конкретного выражения интеллектуальных усилий.

Экономические права 
Эксклюзивные экономические права в законе об авторском праве трактуются широко. Статья 12 не ограничивает свободу использования экономических прав, но приводит примеры. Автор имеет исключительное право на публикацию работы, на использование произведения в том или ином виде (в оригинале или производной форме в пределах лимитов, установленных законом), и в частности определённые исключительные права, такие, как воспроизведение в любой форме или виде на любом процессе (ст. 13), публичное исполнение (ст. 15), и сообщение по проводам, радио или Интернету (ст. 16).

Что касается компьютерных программ, баз данных, промышленных образцов, созданных работником в ходе служебных обязанностей, работодатель имеет исключительное право осуществлять экономические права. Точно так же, когда фотография сделана в ходе исполнения служебных обязанностей, экономические права на неё принадлежат работодателю, или человеку, который заказал портрет (ст. 88).

На определенные категории произведений распространяются специальные права на использование. Для музыкально-драматических произведений, прибыль распределяется между авторами в пропорции к условной стоимости вклада. Например, в случае опер, автор музыки получают 3/4 от общей суммы, в то время как автор лирики получают 1/4 (ст. 34). В фильме авторы сценария и музыки, вместе с художественным руководителем, считаются соавторами. В то время как права на использование всей работы принадлежат производителю, некоторые виды использования требует согласия соавторов (ст. 44-46). Телерадиовещание может транслировать произведения в общественных местах без согласия автора, но только если работа не исполняется в первый раз. Автор будет в любом случае получать вознаграждение за эти передачи (ст. 52, 56, 57).

Личные неимущественные права 
Моральные права автора вечны, непередаваемы и неотчуждаемы. Автор, даже после передачи имущественных прав, сохраняет право требовать признания своего авторства и противодействовать ухудшению (порче) произведения или любым действиям, которые могут нанести ущерб её чести или репутации (ст. 20, 22).

Продолжительность 
Продолжительность экономических прав для большинства работ в итальянском законе составляет 70 лет от смерти автора (ст. 28). Там, где есть несколько авторов, и для кинематографических произведений, имущественные права истекают через 70 лет после смерти последнего автора (ст. 26, 32). Для работ, на которые существуют экономические права, принадлежащие государственным органам и некоммерческим организациям культуры, продолжительность экономических прав составляет 20 лет с момента первой публикации (ст. 29).

Примечания

Литература 
 
 Valeria Bellani. Le leggi sul diritto di autore. Giuffrè Editore, 2007 ISSN 0012-3420
 Laura Chimienti. La nuova proprietà intellettuale nella società dell’informazione. La disciplina europea e italiana. Giuffrè editore, 2007, ISBN 88-14-12546-5
 Laura Chimienti. Lineamenti del nuovo diritto d’autore. VII ed. Giuffrè Editore, 2007 ISBN 88-14-12546-5
 Giustino Fumagalli. La tutela del software nell’Unione Europea. Brevetto e diritto d’autore. Milano, Nyberg Edizioni, 2005, p. 4. ISBN 88-901114-9-6.
 Auteri, Floridia. Mangini, Olivieri, Ricolfi, Spada. Diritto industriale — Proprietà intellettuale e concorrenza. Giappichelli Editore, 2005.
 G. Pascuzzi; R. Caso. I diritti sulle opere digitali. Copyright statunitense e diritto d’autore italiano. CEDAM, 2002.
 Maria Francesca Quattrone, Gustavo Ghidini, Il codice del Copyright, il diritto d’autore tra arte e industria, Giuffrè 2000
 David Terracina. La tutela penale del diritto d’autore e dei diritti connessi. Giappichelli Editore ISBN 88-348-6319-4
 Luigi Carlo Ubertazzi (a cura di). Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza. CEDAM, Padova, 2007.
 Luigi Carlo Ubertazzi. I diritti d’autore e connessi. Giuffrè Editore, 2003.
 Roberto Flor, Tutela penale e autotutela tecnologica dei diritti d’autore nell’epoca di Internet. Un’indagine comparata in prospettiva europea ed internazionale, Cedam, 2010
 Giorgio Jarach — Alberto Pojaghi Manuale del diritto d’autore Mursia editore ISBN 9788842538172

Ссылки 
 
 
 

Италия
Право Италии